Isopoda kan syfta på:
 Isopoda (djur) – det vetenskapliga namnet på ordningen gråsuggor och tånglöss
 Isopoda – finskt namn på ett skär i Sastmola kommun i Finland, se (Kasa) Storbådan